

Ліньовська сільська рада — сільське поселення, Смоленський район, Алтайський край
 Ліньовська сільська рада — сільське поселення, Соль-Ілецький район, Оренбурзька область